Boulahrouz ist der Familienname folgender Personen:

 Khalid Boulahrouz (* 1981), niederländischer Fußballspieler
 Sabia Boulahrouz (* 1978), türkisch-deutsches Model und Tänzerin